Giuseppe Tominz, pittore goriziano dell'Ottocento;
 Raimondo Tominz, figlio di Giuseppe, musicista, botanico ed entomologo.